Tschernik bezeichnet:
 alternativ die Stadt Černíky

Tschernik ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Tschernik (Arnošt Černik, 1910–1988), sorbischer Lehrer, Wissenschaftler und Statistiker
 Manuel Tschernik (* 1992), deutscher Schauspieler
 Sjarhej Tschernik (* 1988), weißrussischer Fußballtorhüter